Ассамбле́я ( — «») — название руководящего органа организации (обычно достаточно крупной, часто — международной).

  — в крупных организациях верховный орган управления.
  — в ряде государств название законодательного органа власти.

Государственные органы 
 Ассамблея Гуаймаро
 Ассамблея Корсики
 Ассамблея Косова
 Ассамблея Республики Португалия
 Ассамблея Северной Ирландии
 Ассамблея Союза
 Ассамблея тибетских народных депутатов
 Ассамблея Турецкой Республики Северного Кипра
 Ассамблея Французской Полинезии
 Ассамблея штата Нью-Йорк

Международные органы 
 Ассамблея европейских регионов
 Ассамблея народа Казахстана
 Ассамблея народов России
 Балтийская ассамблея
 Всемирная ассамблея здравоохранения
 Межпарламентская ассамблея СНГ
 Парламентская ассамблея ОДКБ
 Парламентская ассамблея Совета Европы

Религиозные организации 
 Ассамблеи Бога
 Ассамблея православных епископов Британских островов
 Ассамблея православных епископов Франции
 Межпарламентская ассамблея православия

Другое 
 Ассамблея (масонская)
 Петровские ассамблеи

См. также